Slovo Trávník má více významů:

 trávník, travnatá plocha
místopisné názvy
 Trávník (Cvikov), část města Cvikov v okrese Česká Lípa
 Trávník (Česká Třebová), část města Česká Třebová v okrese Ústí nad Orlicí
 Trávník (Malá Strana), bývalá osada na území dnešní Malé Strany v Praze
 Trávník (Kroměříž), část města Kroměříž v okrese Kroměříž
 Trávník (Letovice), součást města Letovice v okrese Blansko
 Trávník (Osice), část obce Osice v okrese Hradec Králové
 Travnik, město v Bosně a Hercegovině

příjmení osob
 Michal Trávník (* 1994), český fotbalista

Podobná slova 
 travník – rod mechů
 travník Schreberův

Externí odkazy